Frauentor ist der Name von Stadttoren in verschiedenen Städten:

in Deutschland
 Frauentor (Augsburg)
 Frauentor (Dresden)
 Frauentor (Nürnberg)
 Frauentor (Ravensburg)
 Frauentor (Schongau)
 Frauentor (Wangen im Allgäu)
 Frauentor (Weißenburg i.Bay.)
 Frauentor (Zwickau)

in der Schweiz

 Porclas Cumbel

in Polen
 Frauentor (Danzig)
 Frauentor, eine andere Bezeichnung für das Klostertor (Toruń)